Anaxilas peut désigner :
 Anaxilas , un roi de Rhêgion ayant régné vers 625 av. J.-C. ;
 Anaxilas II, un roi de Rhêgion ayant régné vers 494 av. J.-C. ;
 Anaxilas d'Athènes, un auteur de la Comédie moyenne